Полярные леса мелового периода — леса умеренного пояса, росшие в полярных широтах в мезозойскую эру, в её заключительный этап — меловой период. Росли между 145 и 66 млн лет назад. Средняя глобальная температура в этот период была выше чем современная на 10 градусов Цельсия, уровень углекислого газа составлял 1000 частей на миллион и был выше современного в 2,5 раза. Углекислота снижала разницу в температурах на планете, климат Земли был очень мягкий и равномерный. Высокие широты в обоих полушариях были гораздо теплее чем сегодня. В этот период не существовало ледников на полюсах.

Поскольку ледников не было, уровень моря был выше чем сегодня на 60 метров и более. Широкая распространенность мелководных шельфовых морей — которые хорошо прогревались Солнцем почти до самого дна — обеспечивала усиленное испарение воды с морской поверхности. Это в свою очередь обеспечивало высокую общемировую влажность и обильные осадки, что так же делало глобальный климат более мягким и дождливым.

Описание 
Благодаря таким показателям климата на нынешних полюсах процветали целые экосистемы — леса умеренного пояса. Они росли в условиях 5 месяцев сниженного солнечного излучения, 2 месяцев полярной ночи и полной темноты круглые сутки и 5 месяцев активного солнечного излучения. Несмотря на такие сложные в плане освещения условия, леса росли вплоть до 85 градусов южной и северной широты. На протяжении 100 миллионов лет до мелового периода растительность активно эволюционировала, и в итоге в меловом периоде произошёл переход от хвойных, саговников и папоротников к доминированию покрытосеменных широколиственных лесов. На Северном полюсе доминировали хвойные виды деревьев, на южном полюсе лиственные. Первые цветы покрытосеменных растений достигли Австралии 126 миллионов лет назад.

130 миллионов лет назад, в связи с увеличением доли покрытосеменных растений, резкий рост произошёл в развитии у насекомых, собирающих пыльцу и нектар. Леса в полярных зонах с умеренным климатом и при высокой концентрации углекислоты, имели продуктивность в 2 раза выше чем современные. По данным палеоклиматологии, основанной на изучении окаменевших древесных пней и стволов, на сборе данных об освобождении углекислоты из донных отложений, температура этого периода была зимой не ниже 16 °C и летом в среднем 32 °C.

В Антарктиде по результатам моделирования содержания углекислоты и альбедо, росли хвойные деревья из семейства подокарповых, араукариевых, древовидные и обычные папоротники, кусты из семейства протейных, мхи. Данные растения процветали между 88 - 83 млн. л.н. на 82 градусах южной широты, в современный период на этой широте лежит сплошной ледник толщиной до километра и больше. Леса таким образом росли в 800 км от Южного полюса. В пробных кернах обнаружили 62 вида растений. Видовой состав растений Антарктиды в тот период соответствует современному южному умеренному дождевому лесу, среднегодовая температура составляла 13°C.  Для сравнения среднегодовая температура в современной Москве 5,8°C, Сочи 14,2°C. Летние месяцы имели температуру 18,5°C, осадков выпадало 1120 мм в год. Ключевую роль в данном балансе климата играло высокое содержание углекислоты в атмосфере и низкое альбедо поверхности Антарктиды,  Антарктида была покрыта густыми лесами и они обеспечивали мощное поглощение солнечной энергии. Найденные при бурении растения росли в тот период в заболоченных низинах. Примерно на этой широте замерзла группа капитана Скотт в 1912 году после достижения Южного полюса. 

В меловом периоде содержание углекислоты составляло 1000 ppm, в доиндустриальную эпоху человечества углекислоты было 280 ppm, в современный период 415 ppm. Климат мелового периода не был резко различен по географической широте. Уровень моря в меловом периоде превышал современный на 170 метров. В Арктике динозавры жили на 82°–85° северной широты, практически у самого северного полюса.  Сглаживание климата в меловом периоде происходило в силу незамкнутого вокруг Антарктиды течения, в наше время Антарктиду омывает циркумполярное течение. Средняя годовая температура в 2 500 км от южного полюса составляла 15–21°C, при том что у Южного полюса она не была ниже  13°C, это говорит о крайне низком градиенте температур. Для сравнения в современной Антарктиде средняя температура доходит до минус 60°C, а среднегодовая температура в Аргентине не опускается ниже 10°C.

См. также 
 Меловой период
 Палеоклиматология
 Климат между меловым и палеогеновым периодами

Примечания 

Меловой период
Леса
Дендрохронология
Палеонтология